Gary Moore (1945) – giocatore di baseball statunitense
 Gary Moore (1945) – calciatore inglese
 Gary Moore (1952-2011) – musicista nordirlandese
 Gary Moore (1968) – calciatore inglese

Pagine correlate 
Garry Moore